Le mot académicien désigne :
 un membre de l'école philosophique de Platon ;
 le membre d'une société littéraire ou artistique telle que l'Académie française ;
 un titre honorifique décerné à des personnalités culturelles ou scientifiques sur recommandation de l’Académie de Finlande.

Voir aussi 
 Académicien et Vagabond, film muet français de Georges Monca, sorti en 1910.
 Académie